Моара-Домняскэ () — село в Глодянском районе Молдавии. Наряду с селом Виишоара входит в состав коммуны Виишоара.

География 
Село расположено на высоте 61 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Моара-Домняскэ проживает 506 человек (243 мужчины, 263 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района